Раменский сельсовет

Вологодская область 

 Раменский сельсовет Вожегодского района
 Раменский сельсовет Сямженского района
 Раменский сельсовет Тарногского района
 Раменский сельсовет Шекснинского района

Ивановская область 

 Раменский сельсовет Палехского района (упразднён к середине 2000-х)

Калужская область 

 Раменский сельсовет Мосальского района (упразднён в 2010)

Кировская область 

 Раменский сельсовет Кумёнского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Московская область 

 Раменский сельсовет Егорьевского района (с 1994 — Раменский сельский округ).
 Раменский сельсовет Талдомского (до 1963) и Дмитровского (1963—1979) районов.
 Раменский сельсовет Шаховского района (с 1994 — Раменский сельский округ).
 Раменский сельсовет — название Куркинского сельсовета Шаховского района в 1925—1926 годах.

Псковская область 

 Раменский сельсовет Новосокольнического района (упразднён в 1995 году с преобразованием сельсоветом в волости)

Самарская область 

 Раменский сельсовет Сызранского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в округа, волости и сельские администрации)

Тверская область 

Упразднены в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа.

 Раменский сельсовет Весьегонского района.
 Раменский сельсовет Рамешковского района.

Ярославская область 

 Раменский сельсовет Борисоглебского района (упразднён в 2002 году с преобразованием сельсоветов в сельские округа).